RN5 oder RN 5 steht für:
 Route nationale 5, Nationalstraße in Frankreich
 RN5 (Benin), Fernstraße in Benin
 RN5 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 5 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN5 (Mali), Fernstraße in Mali
 RN5, Fernstraße in Niger, siehe N5 (Niger)
 RN5, Fernstraße in Chile, siehe Ruta 5 (Chile)